Ayacucho (stad), ook wel Huamanga, een stad in Peru
Huamanga (provincie), een provincie van Peru